Brandt Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Brandt Township (Minnesota)
 Brandt Township (South Dakota)